Starza ist der Name folgender Orte in Polen:

 Starza (Powiat Kamieński), Ort im Powiat Kamieński in der Woiwodschaft Westpommern
 Starza (Rymań), deutsch Starsberg, Ort im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern
 Starza (Woiwodschaft Großpolen), Ort in der Woiwodschaft Großpolen

Starza ist der Familienname folgender Personen:
 Roland La Starza (1927–2009), US-amerikanischer Boxer und Schauspieler